Gravel tiene varias acepciones:
 Gravel (cómic), una serie de cómics en curso escrita por Warren Ellis.
 Gravel, una modalidad de ciclismo.
 Gravel, una banda de música de Lituania.